Diol, een stofklasse van organische verbindingen die twee hydroxylgroepen bezitten
 1,2-ethaandiol, de stamverbinding der diolen